Die 1. Amateurliga Südbaden 1964/65 war die 15. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der SC Freiburg. Der 1. FC Rheinfelden und Phönix Durmersheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Waldkirch und der VfR Achern.

Der Meister SC Freiburg konnte sich in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd in der Gruppe Baden-Württemberg nicht gegen die anderen Amateurmeister in Baden-Württemberg durchsetzen und belegte den 3. Platz unter den vier teilnehmenden Mannschaften.

Der SV Kuppenheim nahm als südbadischer Teilnehmer an der deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1965 teil, scheiterte aber gleich in der ersten Runde am SSV Mülheim (Rheinland).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1964
Fußballsaison 1964/65